Джон Каттерол Лич (;  — ) — офицер флота Великобритании, единственный командир линкора «Принц Уэльский» за время его короткой боевой службы.

Капитан Лич получил под своё командование линкор «Принц Уэльский» вскоре после его ввода в строй в 1941 году, и уже в мае 1941 года участвовал в бою в Датском проливе, в котором причинил такие повреждения немецкому линкору «Бисмарк», что тот не смог продолжить выполнение боевой задачи.

В конце 1941 года «Принц Уэльский» в составе «Соединения Z» был отправлен в Сингапур. На следующий день после вступления Японии в войну линкор был потоплен у берегов Малайского полуострова. Капитан Лич покинул борт корабля в последнюю минуту, однако не выжил; его тело видели на поверхности воды в течение короткого промежутка времени после того, как корабль скрылся под водой.

Сыном Джона Лича был Генри Лич, который выполнял обязанности Первого морского лорда во время Фолклендской войны.

Примечания

Литература 
 Houtermann, Hans. «Royal Navy (RN) Officers — 1939—1945».

Офицеры ВМФ Великобритании